Bizot steht für:

 Le Bizot, Gemeinde im französischen Département Doubs
 Michel Bizot (Métro Paris), Métro-Station in Paris

Bizot ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Bizot (1877–1933), Schweizer Architekt
 François Bizot (* 1940), französischer Archäologe und Schriftsteller
 Marco Bizot (* 1991), niederländischer Fußballtorwart 
 Michel Bizot (1795–1855), französischer General, Direktor der École polytechnique
 Véronique Bizot (* 1958), französische Autorin